Малый Ухтыш — река в России, протекает в городском округе Семёновский Нижегородской области. Устье реки находится в 12 км по правому берегу реки Ухтыш. Длина реки составляет 15 км, площадь водосборного бассейна 38 км².

Исток реки в болоте Митрошкино у нежилого кордона Конь. Река течёт на запад и северо-запад по заболоченному лесу. Приток — Желнушка (левый). Впадает в Ухтыш севернее деревни Феофаново.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Верхневолжскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Волга от устья реки Ока до Чебоксарского гидроузла (Чебоксарское водохранилище), без рек Сура и Ветлуга, речной подбассейн реки — Волга от впадения Оки до Куйбышевского водохранилища (без бассейна Суры). Речной бассейн реки — (Верхняя) Волга до Куйбышевского водохранилища (без бассейна Оки).

По данным геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:
 Код водного объекта в государственном водном реестре — 08010400312110000034820
 Код по гидрологической изученности (ГИ) — 110003482
 Код бассейна — 08.01.04.003
 Номер тома по ГИ — 10
 Выпуск по ГИ — 0

Примечания 

Бассейн Керженца
Реки городского округа Семёновский